Женуйак — коммуна во Франции, департамент Крёз
 Женуйак — коммуна во Франции, департамент Шаранта